Balanophora är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Balanophora ingår i familjen Balanophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Balanophora